Die 3.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1952 in Genf, Schweiz, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1952
Radsportveranstaltung 1952
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Genf